Arrabal ist der Name von

 Fernando Arrabal, spanisch-französischer Schriftsteller
 Arrabal (Leiria), Gemeinde im portugiesischen Kreis Leiria